Cressac est le nom de ...

Anciennes communes françaises 
 Cressac (Charente), intégrée à la commune de Cressac-Saint-Genis depuis le ,
 Cressac (Charente-Maritime), intégrée à la commune de La Genétouze depuis 1795.

Littérature 
 Mary Cressac, femme de lettres française.

Patronyme 
Ce patronyme a été porté par des familles et personnages différents dont :
 Eutrope-Barthélemy de Cressac, membre de la famille de Cressac de Soleuvre, famille subsistante de la noblesse française, originaire du Poitou et anoblie en 1776